Либерт () — фамилия. Известные носители:

 Либерт, Ежи (1904—1931) — польский поэт.
 Либерт, Иоганн Христофор (Либертус; ?—1757) — русский учёный, академик по кафедре астрономии.
 Либерт, Кэти (род. 1967) — профессиональный игрок в покер.
 Либерт, Оттмар (род. 1959) — немецкий композитор и музыкант.
 Либерт, Хайнц (род. 1936) — немецкий шахматист; международный мастер (1966).
 Либерт, Урсула (1933—1998) — немецкая шахматистка.
 Либерт, Эли (род. 1981) — канадская актриса и продюсер.

См. также 
 Либберт
 Либерс
 Либер
 Либерман
 Липперт
 Липерт
 Леберт
 Либль
 Либхарт

Примечания